Opération Koltso est un nom de code utiliser pour désigner plusieurs opérations militaires russes,
Elle peut désigner notamment :

 opération Koltso (1943) : la liquidation de la poche de Stalingrad par les soviétiques lors de la Seconde Guerre mondiale.
 opération Koltso (1991) : une opération lors de la guerre du Haut-Karabagh.